Флёри́ Ди Налло́ () — французский футболист, нападающий. Лучший бомбардир в истории клуба «Олимпик Лион».

Клубная карьера 
В 1960 году нападающий начал карьеру в футбольном клубе «Олимпик Лион». В первом сезоне нападающий сыграл 7 матчей и забил 1 гол. В следующем сезоне сыграл 36 (34 в чемпионате, 2 в кубке) матчей и забил 20 (18 в чемпионате, 2 в кубке) голов. «Лион» занял 16 место в первом дивизионе. Больше 10 лет, кроме двух сезонов, нападающий был игроком основного состава клуба, с которым он выиграл три кубка Франции и суперкубок Франции. Флёри Ди Налло несколько раз участвовал в розыгрыше Кубка обладателей кубков УЕФА и помог «Лиону» выйти в полуфинал турнира в сезоне 1963/64. Вторую половину чемпионата Франции 1974/75 футболист провёл в столичном «Ред Стар», с которым занял последнее место в чемпионате. Завершил карьеру в футбольном клубе «Монпелье».

В сборной 
Флёри Ди Налло впервые сыграл за сборную Франции 11 ноября 1962 года против Венгрии. Венгрия победила со счётом 3:2, а нападающий забил два гола. Играл в отборочных турнирах чемпионатов Европы 1964, 1968 и 1972 годов. Последний матч за сборную сыграл 24 апреля 1971 года против Венгрии (1:1).

Достижения 
 Кубок Франции: 1964, 1967, 1973
 Суперкубок Франции: 1973

Статистика выступлений 

Источники:

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Ред Стар»
Игроки ФК «Монпелье»